Whitewood kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Whitewood, Saskatchewan, ort,

USA 

 Whitewood (ort i USA), South Dakota, Lawrence County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar